Anett Kontaveit era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Veronika Kudermetova.

Aleksandra Krunić ha vinto il suo primo titolo WTA, sconfiggendo in finale Kirsten Flipkens con il punteggio di 60–7, 7–5, 6–1.

Teste di serie 

  CoCo Vandeweghe (semifinale)
  Elise Mertens (secondo turno)
  Kiki Bertens (secondo turno)
  Anett Kontaveit (primo turno)

 Zhang Shuai (primo turno)
 Alison Van Uytvanck (secondo turno)
 Aleksandra Krunić (campionessa) 
 Aryna Sabalenka (quarti di finale)

Wildcard 

  Richèl Hogenkamp (primo turno)
  Anna Kalinskaya (primo turno)

 Bibiane Schoofs (secondo turno)

Qualificate 

  Anna Blinkova (primo turno)
  Antonia Lottner (quarti di finale)
  Marina Melnikova (primo turno)

 Fanny Stollár (secondo turno)
 Veronika Kudermetova (quarti di finale)
 Valentini Grammatikopoulou (primo turno)

Lucky loser
  Tereza Martincová (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Libéma Open 2018